Малькольм Денис Форсайт CM () — южноафриканский и канадский тромбонист, композитор, дирижёр и педагог XX века. Трёхкратный лауреат премии «Джуно» за лучшее классическое сочинение, композитор года в Канаде (1989).

Биография 
Малькольм Форсайт родился в Кейптауне (ЮАР) в 1937 году. Вначале учился игре на фортепиано, а затем на тромбоне и флейте. В 1963 году получил степень бакалавра, а в 1966 году магистра музыки в Кейптаунском университете. Его учителем тромбона был Ханс Грин, композицию и оркестровку ему преподавали Стефанс Грове и Стэнли Глассер, а дирижёрскую технику вначале Георг Тинтнер, а позже Джордж Херст.

С 1960 года Форсайт — тромбонист Кейптаунского симфонического оркестра. Он также пишет оркестровки для South African Broadcasting Corporation, а в 1967 году преподает в Кейптаунском университете, в котором одновременно работает над получением докторской степени. В 1968 году он эмигрирует в Канаду и обосновывается в Эдмонтоне, одновременно продолжая обучение в Кейптаунском университете.

Форсайт получил степень доктора философии в 1972 году. К этому моменту он уже преподавал теорию музыки, композицию и игру на тромбоне в Альбертском университете. В середине и конце 80-х годов помимо преподавания он также занимал в университете различные административные должности. С 1973 года помимо Альбертского университета он также преподавал тромбон в Банффской школе изящных искусств. Он продолжал педагогическую деятельность до 2002 года. Среди его учеников современный канадский композитор Джон Эстасио.

С 1968 по 1980 год Форсайт играет в Эдмонтонском симфоническом оркестре, в том числе с 1973 года в качестве первого тромбона. С конца 60-х до середины 80-х годов он играл и дирижировал в нескольких камерных и духовых ансамблях, включая основанный им Форсайтовский ансамбль тромбонистов (1974—83). Как дирижёр он работал также с Балетом Альберты и рядом других оркестров в Канаде и ЮАР. Он сотрудничал с CBC и в 1968 году был режиссёром и ведущим телепрограммы CBC «Музыка двадцатого века».

Форсайт продолжал активно работать до начала нового века. В октябре 2010 года у него был диагностирован рак поджелудочной железы. Форсайт скончался в Эдмонтоне в июле 2011 года в возрасте 74 лет.

Дочь Малькольма Форсайта, Аманда Форсайт, является ведущей виолончелисткой оркестра Национального центра искусств и женой его музыкального директора Пинхаса Цукермана.

Творчество 
Малькольм Форсайт был разносторонним композитором, способным писать академическую музыку и в современной, более экспериментальной манере, и в более доступных широкому кругу слушателей формах — в первую очередь это проявлялось в его произведениях для духового оркестра, где он широко использовал приемы пастиша и пародии. В 1996 году он пояснял: «Я всегда сохранял чувство ответственности перед слушателями. Я сам преданный слушатель, преданный идее концертной музыки, способной захватывать людей... Всё, что я делаю, делается с учётом этого (слушательского) опыта».

Творчество Форсайта включает как произведения для большого оркестра, так и камерные работы, хоровую музыку и песни. Его произведения отличает индивидуальный ритм и использование всех богатых возможностей оркестровки. Во многих из его известных произведений, в частности «Зарисовках из Наталя» (1970), Симфонии №1 (1972) и «Музыке для рта, маримбы, мбиры и рототомов» (1973), заметно сильное влияние музыки чёрной Африки, в первую очередь зулусской. В других, более поздних, работах, в том числе Atayoskewin (1984) и «Канцоне» (1985), композитору удалось передать дух музыки американских индейцев.

Произведения Форсайта исполняются как в Канаде, так и за рубежом. Он писал музыку по заказам CBC (выпустившей несколько дисков с его произведениями), Монреальского, Эдмонтонского и Кейптаунского симфонических оркестров, Натальского филармонического оркестра и ансамбля Canadian Brass и для таких исполнителей, как Морин Форрестер и Джудит Форст. С 1996 года до ухода на пенсию в 2002 году он был штатным композитором Альбертского университета. Своё последнее произведение, «Канадскую балладу» на слова канадских поэтов Джона Маккрея, Ральфа Густафсона, Э. Дж. Пратта и Карла Хейра он завершил уже после того, как у него был обнаружен рак, и в середине июня 2011 года, незадолго до смерти, присутствовал на его премьерном исполнении |оркестром Национального центра искусств.

Признание 
Творчество Форсайта удостоилось высоких оценок. Он трижды завоевывал премию «Джуно» за лучшее классическое сочинение: в 1987 году за Atayoskewin, в 1995 году за «Зарисовки из Наталя» и в 1998 году за написанный для дочери Аманды концерт для виолончели с оркестром Electra Rising.

В 1988 году Канадский музыкальный совет назвал Форсайта композитором года в Канаде. В 2003 году он стал кавалером ордена Канады. Награжден также медалью  Бриллиантового юбилея королевы Елизаветы II.

Примечания

Ссылки 
 Robert Stangeland, Doreen R. Allison, Barclay McMillan, Betty Nygaard King. Malcolm Forsyth (The Canadian Encyclopedia)

Тромбонисты ЮАР
Тромбонисты Канады
Лауреаты премии «Джуно»
Умершие от рака поджелудочной железы
Выпускники Кейптаунского университета